«Мой друг — Мелекуш» () — туркменская кинокомедия режиссёров Мухамеда Союнханова и Анатолия Карпухина.

Сюжет 
Главный герой Алты Велладов беспредельно любит ахалтекинцев. Он безумно любит коня по имени - Мелекуш, который принадлежит колхозу. Мелекуш настолько великолепен, что его хотят продать на аукционе. Алты делает всё чтобы его любимого коня не увезли зарубеж.

В ролях 

Фильмы студии «Туркменфильм»
Фильмы Мухамеда Союнханова
Фильмы о лошадях